Stallion (engl.: ‚Hengst‘) steht für:
 Stallion (Automarke),  US-amerikanische Automarke
 Stallion (Band), eine deutsche Heavy- und Speed-Metal-Band
 Stallion 1, jordanisches Militärfahrzeug
 Stallion Cars, ehemaliger deutscher Automobilhersteller
 SS-N-16 Stallion, U-Boot-gestützte Lenkwaffe aus russischer Produktion
 Helio HST-550 Stallion, Flugzeugmodell des Herstellers Helio Aircraft Corporation
 Sikorsky CH-53 Sea Stallion, schwerer US-amerikanischer Transporthubschrauber
 Toyota Stallion, Automodell der Marke Toyota, siehe Toyota Kijang

Personen:
 Buck Stallion, Pseudonym von Jack Simmons (* 1970), US-amerikanischer Pornodarsteller
 Ghanaian Stallion (* 1981), deutsch-ghanaischer Hip-Hop Musiker, Produzent und DJ
 Manuel Stallion (* 1981), deutscher Erotikdarsteller/-produzent und Schauspieler

Siehe auch: